Kennzeichnung steht für:

 die Hinzufügung oder Anbringung eines Kennzeichens, z. B. eines Etiketts
 die Beschreibung anhand einer charakteristischen Eigenschaft oder eines Merkmals
 das hinzugefügte oder zur Beschreibung verwendete Merkmal selbst
 Kennzeichnung (Logik), ein Ausdruck, der einen bestimmten Gegenstand eindeutig identifiziert

Siehe auch:
 Kennzeichen (Begriffsklärung)